Genband — американская частная компания, которая производит IP мультимедиа программное обеспечение и инфраструктурные продукты для операторов связи фиксированной проводной, мобильной и кабельной сети, а также крупных предприятий. Компания была образована в 1999 году с названием General Bandwidth. С 2010 года штаб-квартира располагается во Фриско, Техас.

Компания имеет крупные представительства в 50 странах и насчитывает более 1700 сотрудников. Оборудование GENBAND работает в сетях 80 из 100 крупнейших операторов связи.

В октябре 2017 года компания Genband слилась с компанией Sonus Networks, образовав компанию .

История 
Genband была образована в 1999 году с названием General Bandwidth Полом Карью, Брендоном Миллсом, Роном Лутцем и Стивом Райхом в городе Остин, Техас. Компания получила первоначальное финансирование в размере $ 12 млн от инвесторов и была частной с тех самых пор.

В 2004 году Чарльз Фогт присоединился к компании в качестве генерального директора и президента, и компания выросла с 80 человек до приблизительно 2200 человек к 2010 году.
В марте 2006 года General Bandwidth изменила своё название на GENBAND, Inc и перенесла свою штаб-квартиру в город Плейно, Техас. GENBAND началось как интегратор, продающий медиа-шлюзы G6 но позже появились подразделения, занимающиеся распространением решений IP-коммутации, IP-приложений, IMS и пограничных контроллеров сессий.

Компания расширила свой портфель продуктов через несколько приобретений. GENBAND выросла с $ 5 млн выручки в 2004 году до лидера сферы VoIP c рыночной долей $ 2,5 млрд к 2011 году, когда она была признана Inc. 5000 как самая быстрорастущая компания в течение пяти лет подряд.
В 2010 году доход GENBAND был 750 миллионов долларов США.

В сентябре 2013 года компанией был приобретён популярный сервис мобильной IP-телефонии Fring.

Продукты 
Решения для провайдеров и операторов связи
 Call session controller: CONTiNUUM
 Media gateways: CONTiNUUM
 Signal transfer point: CONTiNUUM
 Session Border Controller: QUANTiX
 Security Gateway: QUANTiX
 Diameter signaling controller: QUANTiX
 Application server: EXPERiUS
 Element management system: GENView
 WebRTC gateway: SpiDR
 Unified Communications as a Service (UCaaS) platform: NUViA
 Over-the-top (OTT) platform: fring

Решения для корпоративного рынка
 Application server: EXPERiUS
 Unified communications clients: GENcom
 Intelligent messaging manager: EXPERiUS
 Enterprise session border controller: QUANTiX
 Enterprise media gateway: CONTiNUUM
 WebRTC gateway: SPiDR

Поглощения 
 2006: BayPackets and Syndeo (Call Management Server and Media Gateway Controller)
 2006: Siemens DCO Switch Division and Technologies
 2007: Tekelec’s Switching Solutions Group 
 2008: Nokia Siemens Networks’ Surpass HiG media gateway product portfolio
 2008: NextPoint Networks (Session Border Controller)
 2010: Nortel Networks’ Carrier VoIP and applications solutions division
 2011: Cedar Point Communications (Cable IP softswitch) 
 2012: Aztek Networks (IP Switching) 
 2013: Fring (Over-the-top mobile IP communications)

Ссылки 

IP-телефония
ИТ-компании США
Производители телекоммуникационного оборудования США